Jose Galan bzw. José Galán ist der Name folgender Personen:

* José Galán (Journalist) († 2010), mexikanischer Journalist
 José Ignacio Sánchez Galán (* 1950), spanischer Manager und Ingenieur
 José Pedrosa Galán (* 1986), spanischer Fußballspieler